«Призрачный мир» () — трагикомедийный кинофильм режиссёра Терри Цвигоффа, снятый в 2001 году по сценарию, основанному на одноимённом графическом романе Дэниела Клоуза.

Главные роли исполняют Тора Бёрч, Скарлетт Йоханссон и Стив Бушеми. Номинация на премию «Оскар» за адаптированный сценарий, две номинации на премию «Золотой глобус» за актёрские работы Бёрч и Бушеми.

Сюжет 
В то время как все благовоспитанные выпускники средней школы отправились в колледж, Энид и Ребекка решили, что учиться дальше — это скука смертная и бесполезная трата времени. Гораздо лучше отдохнуть в своё удовольствие, поглядеть, что к чему, ну и, конечно, как следует «перемыть косточки» всем несовершенным представителям рода человеческого. А их, к счастью, повсюду превеликое множество! Но вот однажды «пулестойкое» сердце нашей язвительной и саркастичной Энид дрогнуло. Это произошло после встречи со скромным и нерешительным холостяком-неудачником, торгующим старыми виниловыми пластинками. Девушку начинает необъяснимым образом тянуть к этому одинокому и застенчивому человеку. Более того, она решает, что он — тот самый мужчина, которого она всегда ждала.

В ролях

Дополнительные факты 
 Герой Стива Бушеми частично списан с автора сценария и режиссёра Терри Цвигоффа. Он тоже заядлый коллекционер джазовых и блюзовых грампластинок 1920-х.
 Рисунки в блокноте Энид были выполнены Софи Крамб, дочерью Роберта Крамба, о котором режиссёр «Мира призраков» Терри Цвигофф до этого снял документальный фильм.
 Когда Энид и Ребекка листают старый альбом фотографий, там можно увидеть фото маленькой Торы Бёрч, которая уже использовалась в картинах «Красота по-американски» и «Игры патриотов».
 Специально для роли Энид Тора Бёрч поправилась на 9 килограмм.

Примечания

Награды и номинации 
 2002 — номинация на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (Дэниел Клоуз, Терри Цвигофф)
 2002 — 2 номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая женская роль — комедия или мюзикл (Тора Бёрч), лучшая мужская роль второго плана (Стив Бушеми)
 2002 — 2 номинации на премию «Спутник»: лучшая женская роль — комедия или мюзикл (Тора Бёрч), лучшая мужская роль второго плана — комедия или мюзикл (Стив Бушеми)
 2002 — 2 премии «Независимый дух»: лучшая мужская роль второго плана (Стив Бушеми), лучший дебютный сценарий (Дэниел Клоуз, Терри Цвигофф), а также номинация за лучший дебютный фильм (Терри Цвигофф)
 2002 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Дэниел Клоуз, Терри Цвигофф)
 2001 — Особое упоминание Национального совета кинокритиков США

Ссылки 
 
 
 
 
 

Экранизации комиксов США
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2001 года
Фильмы США 2001 года
Фильмы Великобритании 2001 года
Фильмы Германии 2001 года